Borley bezeichnet:

 Borley Rectory (Borley-Pfarrhaus), spätviktorianisches Herrenhaus in Borley, einem Ort am Fluss Stour, an der Grenze von Essex und Suffolk
 Kap Borley, Kap an der Küste des antarktischen Enderbylands